Wyniki Grand Prix Brazylii na Interlagos 1 kwietnia 2001.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Brazylia
2001
2001 w Brazylii